Змагання в заліку гонок-переслідування в програмі кубку світу з біатлону 2012–2013 серед жінок розпочалися 2 грудня 2012 року на першому етапі у шведському Естерсунді й завершаться 16 березня 2013 року на дев'ятому етапі в російському Ханти-Мансійську. Свій титул володаря малого кришталевого глобуса захищатиме білоруска Дарія Домрачова.

Формат 
В гонці переслідування або персьюті спортсменки стартують через проміжки часу, які визначаються їхнім результатом у спринтерській гонці. Біатлоністки долають п'ять кіл загальною довжиною 10 км і виконують чотири стрільби в порядку: лежачи, лежачи, стоячи, стоячи. На кожній стрільбі спортсменка повинна розбити 5 мішеней п'ятьма пострілами, причому біатлоністки виконують стрільбу на установках, призначених їм перед гонкою. Кожний невлучний вистріл карається проходженням штрафного кола 150 м завдовжки. Перемагає біатлоністка, яка першою перетнула фінішну лінію. Переможець сезону визначається за загальною кількістю набраних очок і нагороджується малим кришталевим глобусом.

Призери сезону 2011–12

Призери етапів

Нарахування очок

Таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2012-13
2012 у біатлоні
2013 у біатлоні